Denumirea de Davidovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Davidovo, un sat în comuna Kainardja, regiunea Silistra;
 Davidovo, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște.